Нефе́дова () — російське прізвище. Жіноча форма празвища Нефедов, утвореного від чоловічого імені Мефодій, зменшуване Фодь, а також , , , , .

Носії 
 Нефедова Катерина Валеріївна (у дівоцтві — Ко́врик; нар. 1988) — українська бандуристка, поетеса, психологиня.
 Нефедова Марія Василівна (*1923 — †?) — українська радянська діячка, новаторка сільськогосподарського виробництва, свинарка радгоспу «Боровський» Шевченківського району Харківської області, депутат Верховної Ради Української РСР 5-го скликання.

Див. також 
 Нефьодова
 Нефедов
 Нефьодов

Прізвища на -ов